Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute à Kitzbühel du 23 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helen Anliot et Diane Evers.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Autriche
Sport en Autriche en 1979
Tennis en juillet 1979